Santa Justa steht für:

 die spanische Märtyrin Justa
 davon abgeleitet der hl. Justa geweihte Kirchen
 den sardischen Namen der Gemeinde Santa Giusta in der Provinz Oristano in Italien

mehrere Gemeinden in Portugal:
 Santa Justa (Arraiolos)
 Santa Justa (Lissabon)

den Hauptbahnhof von Sevilla:
 Bahnhof Sevilla Santa Justa

Siehe auch:
 Santa Giusta